Luisa Anhaltsko-Desavská (Luisa Frederika; 1. března 1798, Dessau – 11. června 1858, Bad Homburg vor der Höhe) se narodila jako členka rodu Askánců a anhaltsko-desavská princezna. Sňatkem s Gustavem Hesensko-Homburským byla v letech 1846 až 1848 hesensko-homburskou lankraběnkou.

Rodina 
Princezna Luisa se narodila 1. března 1798 v Dessau jako páté dítě a druhá dcera dědičného prince Fridricha Anhaltsko-Desavského a jeho manželky Amálie Hesensko-Homburské, dcery lankraběte Fridricha V. Od narození byla princezna Luisa hluchoněmá.

Manželství a potomci 
12. února 1818 se devatenáctiletá Luisa v Dessau provdala za svého o sedmnáct let staršího strýce Gustava Hesensko-Homburského. Gustav byl bratrem Luisiny matky a synem lankraběte Fridricha V. a jeho manželky Karolíny Hesensko-Darmstadtské. S Gustavem měla Luisa tři děti:

 Karolína Hesensko-Homburská (19. března 1819, Bad Homburg vor der Höhe – 18. ledna 1872, Greiz, Durynsko), manž. 1839 Jindřich XX. z Reussu, kníže z Reussu na Greizu (29. června 1794, Offenbach am Main – 8. listopadu 1859, Greiz, Durynsko)
 Alžběta Hesensko-Homburská (30. září 1823, Bad Homburg vor der Höhe – 28. ledna 1864, tamtéž)
 Fridrich Hesensko-Homburský (6. března 1830, Bad Homburg vor der Höhe – 4. ledna 1848, Bonn)

Lankrabě Gustav zemřel 8. září 1848. Luisa přežila svého manžela o více než devět let, zemřela 11. června 1858 ve věku 60 let v Bad Homburgu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Narození 1. března
Narození v roce 1798
Narození v Dessau
Úmrtí 11. června
Úmrtí v roce 1858
Úmrtí v Bad Homburg vor der Höhe
Askánci
Hesenští
Neslyšící osoby